Kapatagan ist der Name von zwei Stadtgemeinden auf den Philippinen:

 Kapatagan (Lanao del Norte), in der Provinz Lanao del Norte
 Kapatagan (Lanao del Sur), in der Provinz Lanao del Sur